Aavik kan syfta på:
 Johannes Aavik (1880, Randvere  1973, Stockholm), estnisk estetiker och språkvetare
 Juhan Aavik (1884, Holstre  1982), estnisk tonsättare

Se även
 Åvik

Estniska efternamn